

Cinema e televisione
Valérie (Valérie) – serie televisiva francese del 1974
La famiglia Hogan (The Hogan Family o Valerie) – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1986 al 1991
La donna del ranchero (Valerie) – film del 1957 diretto da Gerd Oswald
Valérie - Diario di una ninfomane – film del 2008

Musica
Valerie – singolo dei The Zutons, ripreso anche da Amy Winehouse e Mark Ronson
Valerie – singolo di Steve Winwood

Altro
Valerie – nome proprio di persona in diverse lingue 
Jeanne Valérie (1941-2020) – attrice francese
Valérie – personaggio della serie Pokémon